Шалбай Кулмаханович Кулмаханов (; род. 20 января 1946, с. Куйган, Балхашский район, Алматинской области) — советский и казахстанский государственный деятель, бывший аким Алматы и Алматинской области.

Биография 
Родился в 1946 г. в с. Куйган Балхашского района Алматинской области в многодетной семье фермера.

Трудовую деятельность начал в 1963 году плотником в одной из строительных организаций.

В 1969 году окончил строительный факультет Казахский политехнический институт им. Ленина, в 1984 году — Алматинскую Высшую партийную школу. Инженер-строитель, кандидат экономических наук, член-корреспондент Международной экономической академии «Евразия», член-корреспондент Инженерной академии Республики Казахстан.

После окончания института в 1969—1979 годах работал мастером, прорабом, главным инженером, начальником СМУ в трестах города Алматы.

В 1979—1982 годы работал главным инженером треста «Алматастрой», управляющим трестом «Алматажилстрой».

С 1982 года по 1985 год был председателем Ауэзовского райисполкома.

В 1985 году — заместитель председателя Алматинского горисполкома.

С 1985 по 1988 годы — первый секретарь Алатауского райкома партии.

В 1988—1989 годы — второй секретарь Северо-Казахстанского обкома партии.

В 1989—1992 годы — председатель Северо-Казахстанского облисполкома.

С февраля 1992 года по октябрь 1993 года — глава Актюбинской областной администрации.

С октября 1993 года по июнь 1994 года — государственный советник Республики Казахстан.

С июня 1994 года по июнь 1997 года — глава Алматинской администрации, аким города Алматы.

В 1997—2001 годы работал председателем Комитета по ЧС, председателем Агентства по ЧС.

С мая 2001 года — по август 2005 — аким Алматинской области.

С августа 2005 — по январь 2007 — министр по чрезвычайным ситуациям РК.

Является бизнесменом, владеет многими крупными компаниями.

Награды 
 Орден «Барыс» III степени (15.12.2002)
 Орден Парасат (1996)
 Медали
 Почётная грамота Верховного Совета Казахской ССР
 Лауреат Государственной премии Казахской ССР
 Почётный гражданин города Алматы

Фильмы 
 Новый день Семиречья, биографический фильм, производство ТОО РИА ЛИД, 2002 год

Примечания 

Выпускники Казахского национального технического университета имени К. И. Сатпаева
Выпускники Алма-Атинской высшей партийной школы
Председатели Северо-Казахстанского облисполкома
Министры по чрезвычайным ситуациям Казахстана
Акимы Алма-Аты
Акимы Алматинской области
Почётные граждане Алма-Аты
Акимы Актюбинской области
Первые секретари районных комитетов КП Казахстана
Председатели районных исполкомов Казахской ССР
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 11-го созыва
Вторые секретари Северо-Казахстанского обкома КП Казахстана
Депутаты Алма-Атинского городского совета
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 12-го созыва